Liucura puede referirse a:
 Liucura, una villa perteneciente a la comuna de Lonquimay en la Región de la Araucanía, Chile.
 Río Liucura, un afluente del río Trancura en la cuenca del río Toltén, Chile.
 Río Liucura (Biobío), un afluente del río Biobío.